El término de origen germánico Kohlberg o Kolberg (a veces, Colberg) puede hacer referencia a:

Lugares 
 La ciudad alemana de Kohlberg, Baden-Württemberg, en el distrito de Esslingen;
 La ciudad polaca de Kołobrzeg, en el Voivodato de Pomerania Occidental.
 Kohlberg (Estiria): municipio de Estiria, Austria.
Kohlberg (Baviera).

Gente 
 Lawrence Kohlberg, psicólogo estadounidense.

Otros 
La Teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg;
Kolberg, película propagandística de la Alemania nazi dirigida en 1945 por Veit Harlan y Wolfgang Liebeneiner;
Sitio de Kolberg, 1761;
Sitio de Kolberg, 1807;
La Batalla de Kolberg, 1944.